Sansibar oder Zanzibar ist der Name oder ein Namensbestandteil von:

 Sansibar, halbautonomer Teilstaat der Republik Tansania
 Sultanat Sansibar, ehemaliges Sultanat
 Volksrepublik Sansibar und Pemba, kurzlebiger Staat
 Sansibar-Archipel, Archipel vor der Küste Ostafrikas
 Sansibar, alternativer Name von Unguja, der Hauptinsel des Sansibar-Archipels 
 Sansibar (Stadt), Hauptstadt der Insel, des Archipels und des Teilstaats
 drei Regionen der Insel Sansibar (Unguja):
 Zanzibar Central/South
 Zanzibar North
 Zanzibar Urban/West
 Sansibar (Sylt), Restaurant auf der deutschen Insel Sylt und Modekollektion 
 Sansibar oder der letzte Grund, Titel eines Romans von Alfred Andersch, dessen Verfilmungen und einer abgeleiteten Oper.